Volstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Volstrup (Rørbæk Sogn) – en herregård i Rørbæk Sogn
 Volstrup (Hjerm Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Hjerm Sogn
 Volstrup (Lyngå Sogn) – en bebyggelse i Lyngå Sogn
 Volstrup (Ringe Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ringe Sogn
 Volstrup (Volstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Volstrup Sogn i Frederikshavn Kommune
 Volstrup (Ålum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ålum Sogn
 Volstrup (Øster Hornum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Hornum Sogn